Les Euthyneura sont une infra-classe de mollusques de la sous-classe des Heterobranchia.

Ce groupe remplace en grande partie les anciens taxons des  et .

Caractéristiques 
Ce vaste groupe de mollusques comprend quasiment tous les hétérobranches contemporains (mis à part 8 clades qualifiés d'), et constitue le groupe de gastéropodes (et sans doute de mollusques) le plus diversifié. 

La principale caractéristique qui le définit est appelée  : c'est le fait que les organes internes des gastéropodes, normalement torsadés pour pouvoir se loger dans la coquille (phénomène de ) se sont secondairement redressés dans ce groupe, et rapprochés de la tête.

Classification 

Selon  :
 subterclasse des Acteonimorpha
 super-famille des Acteonoidea d'Orbigny, 1842
 super-famille des Rissoelloidea Gray, 1850
 non-classé Ringipleura
 super-ordre des Nudipleura
 ordre des Nudibranchia
 ordre des Pleurobranchida
 super-ordre des Ringiculimorpha
 super-famille des Ringiculoidea Philippi, 1853
 non-classé Tectipleura
 super-ordre des Acochlidiimorpha
 super-famille des Acochlidioidea Küthe, 1935
 super-famille des Parhedyloidea Thiele, 1931
 ordre des Aplysiida
 ordre des Cephalaspidea
 super-ordre des Eupulmonata
 ordre des Ellobiida
 ordre des Stylommatophora
 ordre des Systellommatophora
 super-ordre des Hygrophila
 super-famille des Chilinoidea Dall, 1870
 super-famille des Lymnaeoidea Rafinesque, 1815
 ordre des Pteropoda
 super-ordre des Pylopulmonata
 super-famille des Amphiboloidea Gray, 1840
 super-famille des Glacidorboidea Ponder, 1986
 super-famille des Pyramidelloidea Gray, 1840
 ordre des Runcinida
 super-ordre des Sacoglossa
 super-famille des Oxynooidea Stoliczka, 1868 (1847)
 super-famille des Plakobranchoidea Gray, 1840
 super-famille des Platyhedyloidea Salvini-Plawen, 1973
 super-ordre des Siphonarimorpha
 ordre des Siphonariida
 ordre des Tectibranchiata
 ordre des Umbraculida

Annexes

Références taxinomiques

Liens externes

Notes et références 

Infra-classe d'animaux (nom scientifique)
Gastéropode (nom scientifique)